Бісьє́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 185 км на захід від Парижа, 22 км на схід від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2017 року Бісьєр і Мері-Корбон було об'єднано в новий муніципалітет Мері-Бісьєр-ан-Ож.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 68 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 173,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бісьєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бісьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кальвадос